Suzuka (stad), een  stad in de  Japanse prefectuur Mie.
 Suzuka International Racing Course, een racecircuit
 Suzuka (manga), een manga
 Suzuka (geslacht), een geslacht van loopkevers